Die Baureihe 212 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 Diesellokomotive DB-Baureihe 212 der Deutschen Bundesbahn und später der Deutschen Bahn AG, ehemalige Baureihe V 100.20 der Deutschen Bundesbahn
 Elektrolokomotive DR-Baureihe 212 der Deutschen Reichsbahn, spätere Baureihe 112 der Deutschen Bahn AG

Ebenfalls als Baureihe 212 werden PKWs der E-Klasse von Mercedes-Benz bezeichnet.